Koktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Koktjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (13,8 ha)
Koktjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn